Um Algoritmo de Trocas Convencional é um método bastante usado em programação para trocar o valor de duas variáveis. Ele consiste nos seguintes passos quando usado em uma variável X e uma variável Y:

 1 - Copie o conteúdo da variável X para uma variável temporária.
 2 - Copie o conteúdo de Y para X
 3 - Copie o conteúdo da variável  para Y

Ao término do algoritmo, X passará a possuir o valor original de Y e Y passará a ter o valor original de X. Este é o algoritmo de troca mais simples e natural que existe. É o mesmo algoritmo que usamos na vida real para trocar a posição de dois elementos quaisquer.

Este algoritmo sempre realiza 3 operações. Logo, sua complexidade é constante.

Representação do Algoritmo

Português 
Memorize o primeiro dígito e apague-o (com borracha, corretivo ou o que funcionar). Copie o segundo dígito no local onde estava o primeiro. Agora apague o segundo dígito e escreva o dígito que você tinha memorizado.

C 
void trocaValor ( int *x, int *y ) {
        int aux = *x;
        *x = *y;
        *y = aux;
}

Ver também 
 Algoritmo Xor Swap

Algoritmos de troca